Hermann Meffert ist der Name folgender Personen:

* Hermann Meffert (Maler), deutscher Maler 
 Hermann Meffert (Ingenieur) (1910–??), deutscher Ingenieur und Ministerialbeamter